Гарретт Патнем Сервисс (;  — ) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Сервисс участвовал в прыжке в высоту и в тройном прыжке с места. В первой дисциплине он занял второе место с результатом 1,77 м, выиграв серебряную медаль, а во втором состязании он стал четвёртым, прыгнув на 9,53 м.

Ссылки 
 Гарретт Сервисс на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Выпускники Корнеллского университета
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Прыгуны в высоту США